Richard Paulli henviser til:

 Richard Paulli (1846–1911) – dansk læge
 Richard Paulli (1890–1975) – dansk bibliotekar og litteraturhistoriker